Wyniki Grand Prix Polski, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To historyczna, pierwsza eliminacja żużlowego Grand Prix. Cykl GP zastąpił dotychczas jednodniowe finały IMŚ.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Dariusz Śledź. W turnieju nie wystąpił Josh Larsen: nastąpiło przesunięcie zawodników rezerwowych i drugą rezerwą został Peter Karlsson. W nawiasach podano numery stałe.

 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (10) Jan Stæchmann (Dania)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone) (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Dariusz Śledź (Polska)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja) (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone) (19) Peter Karlsson (Szwecja)

Wyniki

Opis 

Historyczną, pierwszą rundę Grand Prix wygrał Polak Tomasz Gollob. Wygrał finał A, pomimo że finału wszedł z ostatniego czwartego miejsca. Startujący z dziką kartą, Dariusz Śledź zajął ostatecznie 10 pozycję. Duńczyk Tommy Knudsen odniósł kontuzję w drugim swoim biegu i musiał wycofać się z turnieju. Słaby występ (najgorszy ze stałych uczestników) sprawił, że GP Austrii musiał oglądać z parkingu jako rezerwowy (nr startowy 17).

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Polska
1995
1995 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu